«Стино́л» — сталь из Новолипецка:
 Завод холодильников «Стинол» в городе Липецке.
 Наименование торговой марки внешнеторговой фирмы ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ВТФ «СТИНОЛ».
 «Стинол» — хоккейный клуб, игравший в сезонах 1996/97 — 1998/99.
 «Стинол» — название липецкой женской волейбольной команды в 2000—2008 годах.